Kadesh – località del Levante dove si combatté un'importante battaglia fra Ittiti ed Egizi
Kedesh – antico villaggio cananeo, oggi situato al confine israelo-libanese, nei pressi del kibbutz di Malkia
Kadesh (o Qadhesh) – località di Israele menzionata dalla Bibbia (Numeri, )

Pagine correlate
Qades (disambigua)